Томаш Мартінець (, ;  5 березня 1976, Пардубице, Чехословаччина) — німецький хокеїст чехословацького походження. Працює тренером у ХК «Адлер Мангейм». Його батько відомий в минулому хокеїст — Владімір Мартінець.

Кар'єра 
Вихованець чехословацького хокею. 

Професійну кар'єру розпочав у клубі ХК Кауфбойрен, також виступав за ХК «Градець-Кралове», ХК «Тіммендорфер Штранд 06», ХК «Пршеров», «Ізерлон Рустерс», «Адлер Мангейм», «Нюрнберг Айс-Тайгерс» та «Гайльброннер Фалькен», де завершив кар'єру гравця в 2011 році. 

У складі національної збірної Німеччини брав участь в чотирьох чемпіонатах світу: 2002, 2003, 2004 та 2005, Кубку світу 2004 та зимових Олімпійських ігор 2006.    

Працює тренером молодіжної команди «Адлер Мангейм».

Нагороди та досягнення 
 2001 —  Спортсмен року в Ізерлоні
 2007 — чемпіон Німеччини в складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Чехословацькі хокеїсти
Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Кауфбойрена»
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Слезана»
Чеські емігранти до Німеччини